Parthenopidae är en familj av kräftdjur. Parthenopidae ingår i överfamiljen Parthenopoidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Parthenopidae 28 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Parthenopidae